Чемпионат Украины по футболу 2007 года среди женских команд () — 16-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 13 мая, а завершился 20 октября 2007 года. Звание чемпиона Украины впервые в истории завоевал калушский «Нефтехимик».

Участники 
В чемпионате в 2007 году принимали участие 8 команд. По сравнению с прошлым годом, чемпионат покинула одесская «Черноморочка».

Первый этап 
Первый этап турнира проходил с 13 мая по 31 августа 2007 года. По его результатам первые 4 команды продолжили выступления в финальном этапе.

Результаты матчей

Финальный этап 
Финальный этап турнира проходил с 7 сентября по 6 октября 2007 года.

Результаты матчей

Итоговая таблица 
При определении итоговой расстановки команд учитывались матчи между собой в обоих этапах чемпионата.

Состав ЖФК «Нефтехимик» — 2007 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 Спортивний директор — Валерий Сушко
 Главный тренер — Игорь Юрченко
 Тренер — Пётр Лесив
 Тренер — Пётр Мельник
 Источник:

Примечания

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика

2007
Футбол на Украине в 2007 году
2007 год в женском футболе